A Tale of Two Cities, een boek van Charles Dickens
film- en televisiebewerkingen van het boek:
A Tale of Two Cities (1911) van William Humphrey met Maurice Costello en Florence Turner
A Tale of Two Cities (1917) van Frank Lloyd met William Farnum en Jewel Carmen
A Tale of Two Cities (1935) van Jack Conway met Ronald Colman en Elizabeth Allan
A Tale of Two Cities (1958) van Ralph Thomas met Dirk Bogarde en Dorothy Tutin
A Tale of Two Cities (1980), tv-film van Jim Goddard met Dirk Sarandon en Peter Cushing
A Tale of Two Cities (1989), miniserie (3 delen) van Philippe Monnier met James Wilby en Serena Gordon